

Боздак — село, Мангістауський район, Мангістауська область
 Боздак — село, Улитауський район, Улитауська область